StarLadder Berlin Major 2019, или StarLadder Берлин 2019, — пятнадцатый турнир серии Major по Counter-Strike: Global Offensive. Турнир проходил с 20 августа по 8 сентября 2019 года, место соревнований — Берлин, Германия. В турнире участвовали 14 лучших команд IEM Катовице 2019 и ещё 10 команд, вышедших из региональных отборочных — майноров. Призовой фонд турнира — 1 000 000 долларов США. Это также первый случай, когда украинская организация StarLadder провела Major-турнир по CS:GO. Стадии «Новых претендентов» и «Новых легенд» прошли в мюзик-холле Verti, а стадия «Новых чемпионов» прошла на Мерседес-Бенц Арене. Берлинский мейджор стал восьмым подряд мейджором с призовым фондом в 1 000 000 долларов с тех пор, как Valve объявила об увеличении призового фонда с 250 000 долларов на MLG Columbus 2016.

Формат 
Существует четыре региональных квалификатора — майнора: Америка, Азия, СНГ и Европа, в которые будет входить по 8 команд. Две команды от каждого из них переходят на этап «Новые претенденты». Кроме того, команды, занявшие третье место в своих майнорах, получат второй шанс, в котором команды будут играть до тех пор, пока их не останется две.

Лучшие 8 команд из турнира IEM Катовице 2019 известны как легенды, оставшиеся 16 — претенденты.

Мейджор разделён на три этапа: первый этап — «Новые претенденты», в котором участвуют все претенденты, в том числе команды, занявшие с девятого по четырнадцатое место на IEM Катовице 2019, и десять команд, прошедших через систему майноров. Восемь лучших команд переходят на следующий этап, а остальные восемь команд отправляются домой. Второй этап — «Новые легенды». На этом этапе участвуют восемь легенд из IEM Катовице 2019, и восемь команд из этапа «новых претендентов». Так же как и с прошлым этапом, после «Новых легенд» остаётся 8 команд. Тем не менее, шесть лучших команд из восьми автоматически приглашаются к следующему мейджору.

Финальный этап — этап Новых Чемпионов. Эта стадия включает в себя восемь команд. Команды играют до тех пор, пока не определится победитель.

Пул карт 
По сравнению с прошлым мейджором, карта «Cache» была заменена на «Vertigo».

Список карт:
 Dust II
 Mirage
 Inferno
 Nuke
 Train
 Overpass
 Vertigo

Майноры 
Каждый региональный отборочный турнир под названием «майноры» состоит из восьми команд. Каждый майнор также имеет призовой фонд в размере 50 000 долларов США, причём первое место получает 30 000 долларов США, второе место — 15 000 долларов США, а третье место — последние 5000 долларов США . Как и предыдущие майноры, ни одна команда не была напрямую приглашена к ним. Нет призового фонда для игры за третье место. Майноры в Европе и Америке начнутся 17 июня и продлятся до 21 июня. Майноры СНГ и Азии начнутся 24 июня и продлятся до 28 июня; Игра за третье место состоится 29 июня.

СНГ майнор 
В майноре СНГ будет восемь команд. Закрытый отборочный турнир в СНГ проходил в этом же формате. Известные команды, такие как Vega Squadron, pro100 и Winstrike Team, не смогли добраться до майноров.Команды
  forZe
  Nemiga Gaming
  Team Spirit
  DreamEaters
  Gambit Youngsters
  Warthox Esport
  Syman Gaming 
  Unique Team

Группа А

Группа B

Плей-офф

Американский майнор 
В Американском майноре будут шесть команд из Северной Америки и две команды из Южной Америки. В североамериканском закрытом отборочном турнире участвовали шестнадцать команд: восемь приглашённых команд и ещё восемь команд из четырёх открытых отборочных. Известные команды, такие как Luminosity Gaming , Team Envy и чемпионы Бостона 2018 Cloud9 не смогли добраться до майнора. Изначально в отборочном матче в Южной Америке было восемь приглашённых команд, но игрок DETONA Gaming — Виниций «v$m» Мойера был забанен системой VAC, вынудив команду выйти из турнира.Команды
  eUnited
  FURIA Esports
  NRG Esports
  Team One
  Team Singularity
  Luminosity Gaming
  Sharks Esports
  INTZ eSports

Группа А

Группа B

Плей-офф

Европейский майнор 
В закрытом отборочном туре Малой Европы приняли участие шестнадцать команд. Известные команды, такие как Virtus.pro, OpTic Gaming, Heroic и Windigo Gaming, не прошли на майнор.Команды
  CR4ZY
  North
  BIG
  Fnatic
  mousesports
  NoChance
  Sprout Esports
  Team Ancient

Группа А

Группа B

Плей-офф

Азиатский майнор 
В азиатском майноре были представлены восемь команд. В отличие от предыдущего майнора, это были команды из шести географических регионов. Во всех отборочных соревнованиях участвовали четыре приглашённые команды, ещё четыре из двух открытых отборочных, за исключением отборочного турнира «Greater China», в котором было шестнадцать команд, восемь из которых были приглашены, и африканского отборочного тура, в котором не было приглашённых команд.Команды
  Grayhound Gaming
  Avant Gaming
  TYLOO
  5Power Gaming
  MVP PK
  FFAmix
  ALPHA Red
  Energy Esports

Группа А

Группа B

Плей-офф

Плей-ин майнор 
В этом отборочном турнире были представлены команды, занявшие третье место среди своего майнор турнира.

Команды 
  North
  INTZ
  DreamEaters
  MVP PK

Комплектация команд

Легенды 
  Astralis
  Natus Vincere
  MIBR
  Team Liquid
  Renegades
  ENCE Esports
  FaZe Clan
  Ninjas in Pyjamas

Команды занявшие 9 — 14 место на IEM Катовице 2019 
  AVANGAR
  Team Vitality
  compLexity Gaming
  HellRaisers 
  G2 Esports

Региональные претенденты 
  forZe
  Syman Gaming
  mousesports
  CR4ZY
  Grayhound Gaming
  TYLOO
  NRG Esports
  FURIA Esports
  North
  DreamEaters
  INTZ eSports

Игроки 
Самая молодая команда турнира — Syman Gaming, средний возраст их игроков составил 20,4 года. Самый молодой игрок — Оуэн «oBo» Шлаттер из команды compLexity Gaming.

Участниками мейджора стали игроки из 32 стран мира.

Новые претенденты 
Этап Новые претенденты проходил с 23 по 26 августа 2019 года в Мюзик-холле Verti. Этот этап является швейцарским турниром из шестнадцати команд. Первоначальный посев был определён с использованием мирового рейтинга HLTV.org с 4 марта по 12 августа 2019 года. Решающие матчи и встречи на выбывание проходят в формате — best-of-3 (до двух побед), остальные в формате best-of-1 (до первой победы). Лучшие 8 команд проходят в этап «Новые легенды».

Новые легенды 
Этап новых легенд прошёл с 28 августа по 1 сентября. Формат такой же как и в предыдущем этапе «Новые претенденты».

Новые чемпионы

Турнирная сетка

Четвертьфинал

ENCE против Renegades

Team Vitality против AVANGAR

NRG Esports против Natus Vincere

Astralis против Team Liquid

Полуфинал

Renegades против AVANGAR

NRG Esports против Astralis

Финал

AVANGAR против Astralis

Итоговое положение команд

См. также 
 Киберспортивные соревнования серии Major по CS:GO
 StarLadder
 2019 год в киберспорте

Примечания 

Counter-Strike
Киберспортивные соревнования серии Major по CS:GO
2019 год в киберспорте